Жиль Віньйо́ (, МФА: [ʒil viɲo], *27 жовтня 1928, Наташкван) — квебекський національний поет, композитор і співак. Активний прихильник незалежності Квебеку.

Автор таких відомих пісень, як «Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver» («Моя країна — то не країна, а зима») та «Gens du pays» («Люди країни»). Остання стала неофіційним гімном Квебеку.

Біографія 

Жиль Віньйо народився у містечку Наташкван (Natashquan), на північному березі річки Святого Лаврентія. Він вчився у Рімускі та у місті Квебек.

Він почав писати вірші під час навчання у Семінарії міста Рімускі. У 1950-ті він почав публікувати вірші і складати пісні. У 1959 він навіть заснував власне видавництво, «Les Éditions de l'Arc». Тоді ж опублікував свою першу збірку, «Étraves» (1959).

У серпні 1960, у концертному залі «L'Arlequin» (місто Квебек) Жиль співає перед публікою свою першу пісню «Jos Monferrand», написану у 1957 році. Це — початок співацької кар'єри. У 1962 Жиль отримав Гран-прі платівок () монреальської радіостанції «CKAC».

У 1965 році Національний офіс фільмів Канади знімає фільм «La neige a fondu sur la Manicouagan», у якому Жиль виконує пісню «Моя країна» («Mon pays»), присвячену Квебеку. Пісня зазнає величезного успіху, який значно перевищує успіх фільму. Тепер вона вважається квебекською класикою.

У другій половині 1960х Жиль дає численні концерти поза Квебеком, зокрема у Франції і у Онтаріо.

24 червня 1975, на День Св. Івана Хрестителя (квебекське національне свято), під час концерту на горі Мон-Рояль (у місті Монреаль), Віньо вперше виконує пісню «Люди країни» (Gens du pays). Ця пісня стала неофіційним гімном Квебеку.

Дискографія 

1960-1990: Chemin faisant, cent et une chansons (1990)

Сім'я 

Його син Гійом Віньйо () став письменником і сценаристом. Інший син — Франсуа Віньйо () — поетом.

Посилання 

 Vigneault's style — The Canadian Encyclopedia 
 Жиль Віньйо співає про свою країну — архіви Радіо-Канада 
 Pendant que Gilles Vigneault at Radio-Canada 
 Gilles Vigneault at Québec Info Musique 
 «Expo 67 Man and His World — Gilles Vigneault» at Library and Archives Canada 
 Canuckistan Music a review of Mons Pays LP 

Персоналії за алфавітом
Канадські співаки
Народились 27 жовтня
Народились 1928
Персоналії:Квебек
Великі офіцери Національного ордена Квебеку
Музиканти Columbia Records